Die IBSF U16-Snookerweltmeisterschaft 2017 war ein Snookerturnier, das vom 2. bis 8. Oktober 2017 in der Billardhalle PLAYPOOL in der russischen Stadt Sankt Petersburg stattfand. Es war die erste Austragung der vom Amateurweltverband IBSF veranstalteten Weltmeisterschaft für U16-Junioren.

Aus dem deutschsprachigen Raum nahm kein Spieler Teil.

Jungenturnier 

Weltmeister bei den Jungen wurde der Waliser Dylan Emery, der im Finale den Russen Mikhail Terekhov mit 4:1 besiegte. Das mit 110 Punkten höchste Break spielte der Japaner Keishin Kamihashi in seinem Gruppenspiel gegen den Letten Filips Kalniņš.

Preisgeld

Modus 
Die 53 Teilnehmer wurden in 11 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 33 

|}

Runde 2 bis Finale

Finale

Century Breaks 
Während des Turniers wurden von zwei Spielern drei Century Breaks gespielt.

Mädchenturnier 

In einem indischen Finale gewann Anupama Ramachandran mit 3:1 gegen Keerthana Pandian.

Preisgeld

Modus 
Die 20 Teilnehmerinnen wurden in 4 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Runde der letzten 12 

|}

Viertelfinale bis Finale

Finale

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website des Jungenturniers
 Offizielle Website des Mädchenturniers
 2017 World Under-16 Championship - Men bei CueTracker
 2017 World Under-16 Championship - Women bei CueTracker

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Sankt Petersburg